Азанчевский — фамилия, происхождение которой может быть связано с татар.-мусульм. Азанчи, то есть «муэдзин». Известные носители:

 Азанчевский, Михаил Павлович (1839—1881) — русский композитор и музыкальный педагог
 Азанчевский, Павел Матвеевич (1789—1866) — русский писатель
 Азанчевский-Азанчеев, Всеволод Николаевич (1864—после 1914) — российский государственный деятель, томский губернатор.
 Азанчевский-Азанчеев, Матвей Павлович (1830—1904) — российский государственный деятель, автор исторических трудов.